Ибрахим Мухаммад Диди () также известный как Веланаге Ибрахим Диди — первый вице-президент Мальдив, был исполняющим обязанности президента Мальдив до возвращения к монархической форме правления.

Потомок Принцессы Фатимы Рани Килеге (1722 — ок. 1794), второй дочери Султана Мальдивских островов Ибрагима Искандара II. Сын дворцового чиновника Веланаге Мухаммада Диди и Атиреге Тутту Дон Диди, дочери великого визиря Атириге Ибрагима Диди Эффенди.

Глава деревни Маппан, а затем глава деревни Галор. Депутат Народного меджлиса Мальдив.

Старший вице-председатель Народной прогрессивной партии в 1950–1953 гг., заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства и строительства в 1952–1953 гг.

В 1952 году, после смерти султаном Абдулы Маджида и главы регентского совета Хасана Фарида, мальдивский парламент признал следующим в линии наследования престола Мохамеда Амина, но тот предпочёл перейти к республиканской форме правления, и вынес вопрос на всенародное обсуждение. По итогам референдума 1952 года Мальдивы стали из султаната республикой, и с 1 января 1953 года Мохамед Амин занял пост президента, а Ибрахим Мухаммад стал при нём вице-президентом.

Пока в августе 1953 года Мохамед Амин находился на лечении на Цейлоне, он был свергнут, а по возвращении на родину помещён в тюрьму. В связи с этим Ибрахим Мухаммад стал исполняющим обязанности президента Мальдив. На референдуме 1953 года было решено вернуться к монархической форме правления, и в марте 1954 года Ибрахим Мухаммад передал власть Мухаммеду Фариду, ставшему первым королём Мальдив.

Премьер-министр Мальдивских островов в 1953-1957 гг. и министр финансов Мальдивского султаната с июля 1954 г. по ноябрь 1955 г.

Жена Принцесса Мунарудоруга Тутту Гома, дочь Принца Мандуге Дори Манипулу. Имел двух сыновей:

 Маджихиге Мухаммад Ибрагим Диди. Глава Паспортной службы в 1950–1956 гг.
 Маджихиге Ахмад Диди. Министр в Кабинете министров отца в 1955 г.

Вице-президенты Мальдивских островов
Президенты Мальдивских островов
Министры финансов Мальдивских островов